Pfarrkirche Liefering steht für:
 Alte Lieferinger Pfarrkirche Hll. Petrus und Paulus, Pfarre Salzburg-Liefering
 Pfarrkirche Salzburg-St. Martin, zweite Pfarrkirche des Salzburger Stadtteils, seit 1980